420, 4:20, o 4/20 è un termine che fa riferimento al consumo di cannabis e, per estensione, a un modo per identificarsi in quanto consumatori o sostenitori.

La vera origine del 420 risale agli anni '70, quando questo numero cominciò ad essere utilizzato per indicare l'appuntamento che un gruppo di studenti di San Rafael era solito darsi per fumare erba in compagnia.

Origini 

"Waldos" era il nome che un gruppo di studenti di San Rafael, California, si era dato, per indicare il muro esterno della scuola dove si ritrovavano. Un giorno giunse alle loro orecchie la voce che un Ufficiale della Guardia costiera aveva coltivato un campo di marijuana in un terreno abbandonato nei pressi della Stazione di servizio. Dopo essersi procurati una mappa, si misero alla ricerca del luogo. Fu così che gli amici si diedero appuntamento alla fine delle lezioni, alle 4.20 del pomeriggio, sotto la statua del famoso scienziato del XIX secolo, Louis Pasteur, nel parco della San Rafael High School. I "Waldos" chiamarono questo piano "4:20 Louis". Dopo vari tentativi falliti per trovare il raccolto, fu deciso di accorciare il termine in "4:20", diventando con gli anni una parola in codice usata dai ragazzi per riferirsi alla marijuana in generale. Mike Edison afferma che Steven Hager del High Times fu responsabile per aver portato la storia dei "Waldos" a un livello "incredibile, tanto da farlo diventare un culto" e "stroncando" tutte le altre storie riguardanti l'origine del termine.

Hager, in "Stoner Smart or Stoner Stupid?" definì l'ora 4:20 del pomeriggio come l'ora del giorno socialmente accettata per consumare la cannabis. Egli attribuisce la diffusione originaria della frase ai deadhead, che erano anch'essi legati alla città di San Rafael.

Manifestazioni del 20 aprile 

La notazione della data secondo lo stile statunitense antepone il numero del mese a quello del giorno, per cui 4:20 può essere letto come 20 aprile, per questo motivo questo giorno è diventato una festa della controcultura negli Stati Uniti, dove le persone si riuniscono per celebrare e consumare la cannabis. Alcuni eventi hanno una loro natura politica, sostenendo la legalizzazione della cannabis.

Le principali manifestazioni nordamericane si sono svolte nelle seguenti località:

 Hippie Hill nel San Francisco's Golden Gate Park vicino al quartiere di Haight-Ashbury, 
 University of Colorado's Boulder campus, 
 Ottawa, Ontario, nel Parliament Hill e Major's Hill Park, 
 Montréal, Quebec, nei pressi del monumento del Mount Royal  , 
 Edmonton, Alberta, Alberta Legislature Building,
 Vancouver, British Columbia, Vancouver Art Gallery, ma dal 2016 anche al  Sunset Beach.

Note

Voci correlate 
 Coffee-shop
 Legalità della cannabis
 Legalizzazione della cannabis
 Marijuana
 Marijuana tax act
 Plastica di canapa
 Uso medico della cannabis

Altri progetti 

Giornate internazionali
Droghe
Cannabis negli Stati Uniti d'America
Controcultura